Tres Marias kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Três Marias, kommun, Minas Gerais,

Chile 

 Tres Marías (flygplats), Región de Los Ríos, Provincia de Valdivia,

Mexiko 

 Tres Marías, Morelos, ort, Huitzilac, 
 Islas Marías, öar, 
 Tres Marías, Michoacán de Ocampo, ort, Morelia, 
 Tres Marías, Oaxaca, ort, San Juan Bautista Valle Nacional, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar